N
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák